Somogyi György (1893–1980) építész
 Somogyi György (1912–1977) orvos, belgyógyász, egyetemi docens, az orvostudományok kandidátusa (1957)
 Somogyi György (1929) kosárlabdázó, edző
 Somogyi György (1944) művészeti író
 Somogyi György (1946–2022) festő
 Somogyi György (1961) kosárlabdázó
 Somogyi György fotográfus
 Somogyi György (1968) író-forgatókönyvíró